Comarca de Sierra de Segura puede referirse a:

 Comarca de Sierra de Segura (Albacete), en la provincia de Albacete.
 Comarca de Sierra de Segura (Jaén), en la provincia de Jaén.